Mount Larsen ist der Name folgender Berge:

 Mount Larsen (Viktorialand) im Viktorialand, Antarktika
 Mount Larsen (Morrell-Insel) auf der Morrell-Insel, Südliche Sandwichinseln